Smrtonoš může být:
 literární dílo nebo postava:
 Smrtonoš (kniha Davida Gemella) – fantasy kniha Davida Gemella
 Zápas s nebem I. Smrtonoš – název prvního dílu a zároveň zloducha ve sci-fi J. M. Trosky
 Smrtonoš (Harry Potter) – černý pes ze světa Harryho Pottera, věštící smrt
 Smrtonoš – jméno záporné postavy z filmové série Kill Bill Quentina Tarantina ztvárněné Vivicou A. Foxovou
 Smrtonoš – typ postavy z TV seriálu Mrtví jako já
 Smrtonoš (rod) – rod jedovatých hadů, např. smrtonoš zmijí
 Mars (planeta) – starý český název planety